Pintassilgo - a ave
O Pintassilgo - obra de Donna Tartt, pela qual recebeu Prêmio Pulitzer
Maria de Lourdes Pintasilgo - política portuguesa

Desambiguação